José Antonio Martínez puede referirse a:

 José Antonio Martínez Albéniz (1948-), ciclista español;
 José Antonio Martínez Gil (1993-), futbolista español;
 José Antonio Martínez Soler (1947-), periodista y economista español;
 José Antonio Martínez Suárez (1922-), director de cine y guionista argentino;
 José Antonio Martínez, director de cine argentino.